Сан Хосе де ла Луз има више значења:

 Сан Хосе де ла Луз (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Луз (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Луз, Махадас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Луз (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де ла Луз (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику